Карцахи () также Карзах () /Карцах() — армянонаселенное село в Ахалкалакском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия, Грузия, расположенное на границе с Турцией, на берегу озера Хозапини (носившем прежде название Карцахи)

История 
Согласно изданному в 1865 году «Гeогpaфичeско-cтaтиcтичecкому cлoваpю Рoccийcкой Импepии» село называлось Карзах и проживало в нем 789 армян. Помимо этого в селе имелась старинная армянская церковь. Тогда же при поселении имелся пограничный с Турцией карантин. По переписи 2014 года в селе проживало 776 человек (все армяне)

Культура 
В Карцахи родился ашуг Дживани (1846—1909), чьей жизни и творчеству посвящён Дом-музей.

Примечания 

Армяне в Грузии
Населённые пункты Ахалкалакского муниципалитета